Кюрзон () — фамилия. Известные носители:

 Кюрзон, Анри де (1861—1942) — французский музыкальный критик, журналист, писатель и переводчик.
 Кюрзон, Поль Альфред де (1820—1895) — французский живописец-пейзажист.

См. также 
 Керзон (значения)